Абекассис — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Абекассис, Джордж (1913—1991) — британский автогонщик.
 Абекассис, Элиетт (род. 1969) — французская писательница.
 Абекассис, Яэль (род. 1967) — израильская актриса, модель.
 Абекассиш, Сну (1940—1980) — португальская издательница и общественная деятельница, фактическая супруга премьер-министра Са Карнейру.